Первый этап регулярного сезона Единой лиги ВТБ 2022/2023 будет проводиться со 2 октября 2022 года по 20 января 2023 года. 12 команд-участниц проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях).

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

Результаты игр 
Время матчей дано в МСК.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2022/2023